LEG steht für:
 Landesentwicklungsgesellschaft, ehemalige landeseigene Betriebe
 Leipziger Eisenbahnverkehrsgesellschaft mbH (früher ASP Schienenfahrzeugdienst Verwaltungs-GmbH)
 LEG Immobilien
 Lernentwicklungsgespräch, eine Variante des Elternsprechtags in Hamburg
 Königlich privilegierte Ludwigs-Eisenbahn-Gesellschaft, Erbauer und Betreiber der ersten deutschen Eisenbahn, siehe Ludwigseisenbahn
 Bahnhof Eilenburg (DS100-Code)
 Aleg Airport (IATA-Code), Flughafen von Aleg, Verwaltungsregion Brakna, Mauretanien

Leg steht für:
 Leg (Alphen-Chaam), Ort in der Gemeinde Alphen-Chaam, Nordbrabant
 Leg, ein Satz im Dartsport, siehe Satz (Sport)

leg steht für:
 leg, Flugabschnitt von Start- bis Landeflughafen

leg. steht für:
 leg. (lat. legit = „hat gesammelt“), Sammler eines Lebewesens in wissenschaftlichen Sammlungen

Siehe auch:
 Łęg
 Legg

Abkürzung